de Gouy, mort en 926, fut comte de Vexin, d'Amiens et de Valois. Il est fils d'une Heilwis, ou Helvide de Frioul, qui se remarie en secondes noces au comte . 

Il épousa ensuite vers 924 Hildegarde, héritière des comtes Ermenfroi et Gozdert, et fille probable du premier. Ces deux comtes possédaient les comtés d'Amiens, de Valois et du Vexin. Édouard de Saint-Phalle pense qu'Ermenfroi possédait les trois comtés, mais Pierre Baudin signale que c'est plutôt Raoul qui regroupa les trois comtés. En tout cas, il est certain qu'il les acquit par l'intermédiaire de son épouse.

D'Hildegarde, il eut :
 , tué en 943, comte de Vexin, d'Amiens et de Valois ;
 probablement Gautier, qui deviendra également comte de Vexin, d'Amiens et de Valois. On a longtemps pensé que Gautier était fils de  pour des raisons chronologiques, mais il a été démontré que la veuve de  n'avait pas eu d'enfant, et l'on considère maintenant Gautier comme un frère très jeune de .

Une filiation incertaine 

Il est traditionnellement considéré comme un fils d'Hucbald de Gouy, comte d'Ostrevent, et d'Heilwis de Frioul. Cette filiation se base sur l'identification d'Heilwis, la veuve qui se remaria avec , avec Heilwis de Frioul, femme d'Hucbald de Gouy. Mais cette identification pose des problèmes chronologiques qui la rend improbable.

Une autre hypothèse a été avancée : Helwis, femme de Roger de Laon, serait fille d'Hucbald de Gouy et d'Heilwis de Frioul. Son premier mari serait Gautier de Laon, ce qui expliquerait l'apparition du prénom de Gautier parmi les comtes du Vexin.

Sources 
  .
  .

Lien externe 
  Foundation for medieval genealogy

Raoul 1
Noblesse du Moyen-Âge en Picardie
Raoul 1
Raoul 1
Raoul 1
Décès en 926
Personnalité du haut Moyen Âge par nom
Noblesse du comté de Vexin au haut Moyen Âge